Marzec 1968 – kryzys polityczny z 1968
 Prowokacja bydgoska – wydarzenia "bydgoskiego marca" z 1981